Formularz elektroniczny – graficzny interfejs użytkownika wystawiany przez oprogramowanie, służący do przygotowania i wygenerowania dokumentu elektronicznego zgodnego z odpowiadającym mu wzorem dokumentu.

Jeżeli wytworzone przez formularz elektroniczny dokumenty są następnie przetwarzane przez system informatyczny, to ten formularz może być traktowany jako interfejs użytkownika. Formularz elektroniczny może mieć postać kreatora.

Przypisy 

Interakcja człowieka z komputerem
Interakcja programu z użytkownikiem
Dokumenty